Bukowan bezeichnet

 Bukovany u Kozárovic, Gemeinde im Okres Příbram, Tschechien
 Bukovany u Kyjova, Gemeinde im Okres Hodonín, Tschechien
 Bukovany u Olomouce, Gemeinde im Okres Olomouc, Tschechien